Gezienus ten Doesschate (1885–1964), Nederlands oogarts, amateurschilder en historicus 
 Johan Frederik ten Doesschate (1904-1964), Nederlands bedrijfseconoom
 Jurriaan ten Doesschate (1912-1977), Nederlands hoogleraar oogheelkunde 
 Petra ten Doesschate-Chu (1942), Nederlands kunsthistoricus
 Ryan ten Doeschate (1980), Nederlands cricketspeler